Rhabdocoela är en klass av plattmaskar. Rhabdocoela ingår i fylumet plattmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Rhabdocoela